Игамбердиев:

 Игамбердиев, Боир Тургунбоевич (род. 1960) — советский и таджикистанский футболист, тренер.
 Игамбердиев, Николай Ахметович (1953—2012) — советский футболист; тренер.